Minecraft será un filme sueco-estadounidense basado en el videojuego indie homónimo de 2011, dirigido por Warner Bros.

Sinopsis 
La película habla de una joven y sus amigos que deben salvar al Overworld,

el cual ha sido acechado por el Ender Dragón, monstruo originario del End.

Producción 
La primera vez que se habló del filme fue cuando Markus Persson dijo que Mojang (desarrolladora de Minecraft) estaba en negociaciones con Warner Bros,

la escritura del guion de la película inició el mismo año.

En octubre de 2014, un empleado de Mojang, Vu Bui, dijo que "la película esta en desarrollo" y que "probablemente se publicará en 2017 o 2018".

Así mismo, el mismo octubre se anunció que el director sería Shawn Levy, sin embargo, este renunció en diciembre.

En julio de 2015, se anunció que el director, en reemplazo de Levy, sería Rob McElhenney,

mientras en octubre de 2016 se anunció que el escritor sería Jason Fuchs.

En 2016, Mojang anunció que el filme se publicaría en mayo de 2019.

En agosto de 2018, tanto McElhenney (director) como Fuchs (escritor) abandonaron el proyecto.

En abril de 2019, Mojang anunció que la película se retrasaría para 2022.

En junio de 2019, se anunció que la escritora de la última parte del filme sería Allison Schreoder, conocida por ser coescritora de Frozen 2.

En 2020, el filme sería nuevamente retrasado, en esta ocasión, debido a la pandemia de COVID-19 y de forma indefinida.

En abril de 2022, se anunció que el director, que reemplazó a Peter Sollett, es Jared Hess, también protagonizada por Jason Momoa.

Notas

Referencias 

Minecraft